Unsan-gun kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Unsan-gun (kommun i Nordkorea), Norra P'yŏngan, 
 Ŭnsan-gun, kommun, Södra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar